Гребениківська сільська рада — колишня адміністративно-територіальна одиниця в Одеській області, Великомихайлівський район
 Гребениківська сільська рада — Сумська область, Тростянецький район